Nīāz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Naqdūz, ort, Östazarbaijan, 
 Nīvesht, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar